Joëlle est un prénom féminin, féminin de , qui peut faire référence à :

Personnalités 
Joëlle est un prénom notamment porté par :
 Joëlle Abed (1949-), poétesse française ;
 Joëlle Aubron (1959–2006), militante d'Action directe ;
 Joëlle Audibert (1951-), athlète française, spécialiste des courses de fond ;
 Joëlle Allouche-Benayoun, née au , psychosociologue française ;
 Joëlle Beaucamp (1947-), historienne française, directrice de recherche au CNRS ;
 Joëlle Bergeron (1949-), femme politique française ;
 Joëlle Boucher (1947-), illustratrice française ;
 Joëlle Bordet (1953-), psychosociologue française ;
 Joëlle Bourgois, née Joëlle Lombard-Platet (1945-2015), diplomate française ;
 Joëlle Bouvier (1959-), danseuse et chorégraphe française de danse contemporaine ;
 Joëlle Brethes (1947-), écrivaine et poétesse française d’origine réunionnaise ;
 Joëlle Brupbacher (1978-2011), alpiniste suisse ;
 Joëlle Ceccaldi-Raynaud (1951-), femme politique française ;
 Joëlle Cartaux (née au ), patineuse artistique française ;
 Joëlle Chagnon (née au ), chroniqueuse québécoise ;
 Joëlle Chevé (née au ), historienne et chroniqueuse française spécialiste de l'histoire des femmes et de la société d'Ancien Régime ;
 Joëlle Cœur (1948-), actrice et mannequin de charme française ;
 Joëlle De Brouwer (1950-), athlète française, spécialiste des courses de demi-fond ;
 Joëlle Dusseau (1947-), femme politique française ;
 Joëlle Flumet (1971-), artiste suisse ;
 Joëlle Jones (1980-), dessinatrice et scénariste américaine de bande dessinée ;
 Joëlle Écormier (1967-) écrivaine française réunionnaise ;
 Joëlle Elvinger (1980-), avocate et femme politique luxembourgeoise ;
 Joëlle Farchy (s-|XX), est une maître de conférences, professeure des universités et directrice scientifique française ;
 Joëlle Fossier (1950-), comédienne et dramaturge française ;
 Joëlle Frébault (née au , femme politique de Polynésie française ;
 Joëlle Goron (1943-), personnalité de la télévision française ;
 Joëlle Kapompole (1971-): femme politique belge d’origine congolaise ;
 Joëlle Kuntz (1946-), journaliste et écrivaine franco-suisse ;
 Joëlle Kauffmann, née Joëlle Brunerie (1943-), gynécologue et militante féministe française ;
 Joëlle Léandre (1951-), contrebassiste française ;
 Joëlle le Bussy Fal (1958-), artiste plasticienne française et sénégalaise ;
 Joëlle Losfeld (née au ), éditrice, responsable des éditions portant son nom ;
 Joëlle Magnin-Gonze (1961-), botaniste suisse et belge ;
 Joëlle Maison (1968-), femme politique belge ;
 Joëlle Mbumi Nkouindjin (1986-), athlète camerounaise ;
 Joëlle Mélin (1950-), femme politique française ;
 Joëlle Milquet (1961-), femme politique belge ;
 Joëlle Miquel (1972-), actrice, romancière et réalisatrice française ;
 Joëlle Mogensen (1953-1982), chanteuse du groupe pop français Il était une fois ;
 
  (1952-), peintre française ;
 Joëlle Morin (1971-), actrice québécoise ;
 Joëlle Morissette (1989-), écrivaine québécoise auteure de romans pour la jeunesse ;
 Joëlle Morosoli (1951-), sculptrice québécoise d'origine française et suisse ;
 Joëlle Numainville (1987-), coureuse cycliste canadienne ;
 Joëlle Pineau (1974-), chercheuse canadienne en intelligence artificielle ;
 Joëlle Proust (1947-), philosophe française et directrice de recherche émérite au CNRS ;
 Joëlle Prungnaud (1950-), professeur française de littérature comparée ;
 Joëlle Rabu (1958-), chanteuse canadienne ;
 Joëlle Robin (1923-), actrice française ;
 Joëlle Savey (1946-), scénariste et dessinatrice française de bande dessinée ;
 Joëlle Scoriels (1978-), animatrice de télévision belge ;
 Joëlle Semur (1960-), athlète française ;
 Joëlle Sevilla (1953-), productrice et actrice française ;
 Joëlle Stagoll (1939-), archiviste, écrivaine et slameuse suisse ;
 Joëlle Tuerlinckx (1958-), artiste belge ;
 Joëlle Ursull (1960-), chanteuse française du trio féminin Zouk Machine ;
 Joëlle Vallez (1988-), trampoliniste française ;
 Joëlle Verdol (1960-), essayiste et romancière française martiniquaise ;
 Joëlle Wintrebert (1949-), écrivaine française ;
 Joëlle Zask (née au ), philosophe française, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme.

Pseudonyme 

 Joëlle Bernard, pseudonyme de Josette Petot (1928-1977), actrice française.

Personnage de fiction 
 Joëlle Mazart, personnage de fiction (assistante sociale dans un lycée professionnel, joué par Véronique Jannot) de la série télévisée française Pause Café créée par Georges Coulonges et réalisée par Serge Leroy.

Voir aussi 
 (726) Joëlla, un astéroïde de la ceinture principale.

Prénom féminin
Prénom français